De Vrije Hapertse Partij, of VHC, is een lokale politieke partij in Hapert, Nederland, die werd opgericht in 1981 door een groep actieve verenigingsmensen.

VHC begon later ook deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen in Hoogeloon, en daarna ook Bladel.

In de verkiezingen van 2018 behaalden zij vier zetels; dat maakte hen een van de drie grootste partijen van de gemeente Bladel, samen met het CDA en Bladel Transparant.

Externe link 
 Vrije Hapertse Partij

Nederlandse lokale politieke partij
Bladel